Pectophytum pedunculare är en flockblommig växtart som beskrevs av Humb., Bonpl. och Carl Sigismund Kunth. Pectophytum pedunculare ingår i släktet Pectophytum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pedunculare